

Населені пункти та їхні частини
 Заборово — село в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заборово — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заборово — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Заборово — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Заборово — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Заборово — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заборово — село в гміні Яновець-Косьцельни Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заборово — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заборово — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заборово — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Заборово — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Заборово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Заборово — частина міста Лешно в Великопольському воєводстві
 Заборово — частина села Вікторово в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заборово — частина села Пшемент у гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Заборово — колонія в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки